Bruder und Schwester, Brüder und Schwestern oder Schwester und Bruder steht für:

 Bruder und Schwester (1928), Novelle von Hans Friedrich Blunck (1888–1961)
 Brüder und Schwestern, Erzählung von Ursula K. Le Guin von 1976, siehe Orsinien #Brüder und Schwestern (Brothers and Sisters) – 1910
 Brüder und Schwestern des freien Geistes, Glaubensgruppen im Mittelalter
 Bruder und Schwester in Not, Stiftung der Diözese Innsbruck
 Brüder und Schwestern (1991), deutscher Film von Pavel Schnabel
 Ein Geheimnis im Dorf – Schwester und Bruder, deutscher Fernsehfilm von Peter Keglevic (2016)

Siehe auch:
 Brothers and Sisters
 Brüderchen und Schwesterchen (Begriffsklärung)
 Søster og bror